Суперкубок Австрії з футболу 1996 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 липня 1996 року між чемпіоном Австрії клубом Рапід (Відень) та володарем кубка Австрії клубом Штурм.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на worldfootball  

1996
Австрія
1996 в австрійському спорті